Василий Святкин:
 Святкин, Василий Иванович (1916—1998) — Герой Социалистического Труда.
 Святкин, Василий Николаевич (род. 1962) — российский баритон, заслуженный артист РФ, лауреат международных конкурсов.